Boogschieten was een onderdeel van de Pan-Amerikaanse Spelen 2007 in Rio de Janeiro, Brazilië. Mannen en vrouwen konden individueel en in teamverband meedoen, er werd geschoten met de recurveboog.

Medaillewinnaars

Mannen

Individueel

Team

Vrouwen

Individueel

Team 

Amerikaanse Spelen
Pan-Amerikaanse Spelen 2007
Pan-Amerikaanse Spelen 2007